Dit is de wereldranglijst voor mannen van september 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 september 2017.

Mannen 09